Blasi je priimek več oseb: 
 Ascanio Blasi, italijanski rimskokatoliški škof
 Manuele Blasi, italijanski nogometaš
 Rosa Blasi, ameriška igralka